tlenek niklu(II), NiO
 tlenek niklu(III), 
 tlenek niklu(II) niklu(III),